LAssociation du football virois (AFV) est un club français de football, fondé en 1962 et basé à Vire Normandie (Calvados). 

Il prend son nom actuel après la fusion du FCM Vire-Saint-Germain et de l'AS Saint-Martin-de-Tallevende, en 2002. Actuellement présidé par Christophe Lécuyer, le club évolue en National 3, le  échelon du football francais, depuis 2019. En 2022-2023, le club dispute sa  saison à ce niveau.

Historique 

Né de la fusion entre l'ES Vire, tout juste reléguée de Promotion d'honneur et l'AC Vire,  de  division de district, le club voit le jour, le , en rejoignant le club omnisports de l'Union sportive municipale (USM) viroise. Le  suivant, l'USM Vire football dispute le premier match de son histoire, face au SU Dives, en coupe de France. Les Virois s'inclinent sur la plus petite des marges (0-1). 

À l'issue de la saison 1996-1997, le club termine  de Division d'honneur et prend un nouveau virage : le , il quitte l'USM Vire et prend son indépendance en devenant le Football club municipal (FCM) virois. Trois ans plus tard, en 2000, le FCM Vire fusionne avec l'US Saint-Germain-de-Tallevende. 

Le 7 juin 2002, le FCM Vire-Saint-Germain fusionne avec le club voisin de l'Association sportive de Saint-Martin-de-Tallevende (ASSMT) football. De cette union, est créée l'Association du football virois (AFV).

Palmarès & rencontres marquantes

Palmarès 
Le club virois a obtenu de multiples trophées lors des compétitions régionales et départementales, dans lesquelles son équipe première a été engagée. Après un premier titre de champion de  division du Calvados, l'année de sa création, le club doit patienter vingt-cinq ans pour glaner à nouveau ce titre, en 1987. Dès lors, il connaît une période de succès, avec trois montées et trois titres de champion, glanés de 1988 à 1992. Après cet euphorie, le club du Bocage connaît une période plus calme : il renoue néanmoins avec les trophées, à l'issue de la saison 2008-2009, en étant couronné champion de Division supérieure régionale (DSR). Un championnat qu'il remporte aussi en 2015, année de son dernier titre.

Côté coupes, l'AF Virois est parvenu à se hisser en finale de la coupe de Basse-Normandie, en 1990 (défaite 2-6 face au FC Condé-sur-Vire). L'AFV réalise également quelques performances en coupe de France. En ce qui concerne ses différentes équipes jeunes, de nombreuses victoires en coupe du Calvados sont à souligner, notamment au cours des années 2000.

Rencontres marquantes 

Malgré son jeune âge, l'AF Virois a été au centre de plusieurs affiches au cours des dernières décennies, notamment en coupe de France. Voici un résumé, non exhaustif, des rencontres qui ont marqué le club virois, ses supporters et la ville.

Coupe de France 
 1962 - 1963 : USM Vire 0-1 SU DivesLe match des pionniers Pour le premier match de son histoire, le 30 septembre 1962, le club, inscrit en  division du Calvados, s'incline sur la plus petite marge face au SU Dives.

 1991 - 1992 : USM Vire 0-3 Le Havre AC  " Fors l'honneur... " (Ouest-France du 24/02/1992)C'est indéniablement une date marquante dans l'histoire du club. Le 23 février 1992, devant près de , l'équipe première reçoit le club doyen du football français, Le Havre AC, alors en Division 1, pour le compte des  de finale. Pendant , les Virois qui évoluent en Division d'honneur, tiennent la dragée haute à leurs adversaires. Entraînés par Pierre Mankowski et forts d'un effectif de qualité (Uvenard, Kana-Biyik, Aubameyang, Goudet, Daněk, Garande) les Hauts-Normands parviennent à trouver la faille grâce à l'international Philippe Mahut. Ils inscrivent deux autres buts par Aubameyang () et Garande (). Malgré la défaite, le public ne manque pas de saluer ses héros lors d'un tour d'honneur inoubliable. Une épopée qui reste, à ce jour, la plus belle du club qui n'est jamais parvenu à atteindre ce niveau, depuis.USM Vire : Cagnard - Simon, Thouroude, Lefol, Rose, Clément - Parot, Maillard, Prével - Lepareur (Kumbundu, ), Louvel (Guesnon, ).   Entraîneur : Philippe Fourrier. Le Havre AC : Piveteau - Uvenard, Mahut, Castets, Kana-Biyik - Aubameyang, Bénédet (Chagnaud, ), Moreau, Goudet - Daněk, Tiehi (Garande, ). Entraîneur : Pierre Mankowski.

1998 - 1999 : FCM Vire 2-3 SM Caen (a.p.) " La volonté viroise a fait trembler Caen " (Ouest-France du 28/11/1999)Sept ans après leur formidable épopée historique, les Virois retrouvent une nouvelle équipe professionnelle, lors du  tour qui se déroule le 27 novembre 1999. Cette fois-ci, il s'agit du Stade Malherbe Caen de Pascal Théault, emmené par sa jeune garde formée au club (Catherine, Lecour, Gallon, Rothen, Deroin). Sur le papier, si les Caennais partent largement favoris avec trois divisions d'écart en leur faveur (Division 2 contre CFA 2), les hommes de Vincent Laigneau vont leur opposer une sacrée résistance. Pourtant, le début de match est idéal pour les pros avec une ouverture du score rapide d'Horlaville (). Mieux, juste avant la pause, les Malherbistes se retrouvent en supériorité numérique après l'expulsion de Stéphane David. Menés et réduits à dix, les Virois vont alors faire preuve d'un incroyable sursaut et revenir au score, grâce à Sébastien Chesnel (). Une joie de courte durée car deux minutes plus tard, Gallon refroidit les  de Pierre-Compte (). La fin du match ne semble plus qu'une formalité pour la formation de D2 mais le scénario va compléter changer. À la , Tafforeau est prié de rejoindre les vestiaires puis seize minutes plus tard, l'incroyable se produit : Vire égalise sur pénalty par l'intermédiaire de Frédéric Thébault (). L'exploit est alors en marche et les deux formations doivent disputer les prolongations. Après une fantastique débauche d'énergie et sérieusement éreintés, les locaux encaissent un troisième but signé Gallon (109) et voient leur rêve s'envoler.FCM Vire : Mokeddel - Thébault, Chesnel, Thouroude, Jacqueline - Lemarié (Mocques, ), David, Gillot, Ody, Moineaux (Pouchin, ) - Labbé (Coubrun, ). Entraîneur : Vincent Laigneau. SM Caen : Catherine - Lecour (Deroin, ), Gnohéré, Glonek, Tafforeau - Watier, S. Tanguy, Hébert (Gallon, ), Rothen - N'Diaye (Barré, ), Horlaville. Entraîneur : Pascal Théault.

2001-2002 : FCM Vire-Saint-Germain 1-2 Chamois niortais FC" Les Virois quittent la scène après un beau numéro " (Ouest-France du 26/11/2001) C'est un esprit de revanche qui anime les Virois, deux ans après leur défaite frustrante face au SM Caen. Le samedi 24 novembre 2001, à l'occasion du  tour, les protégés de Stéphane David qui évoluent en CFA 2 accueillent Niort,  de Division 2. Sur le papier, encore trois divisions d'écart séparent les deux équipes mais les Bocains veulent au moins rééditer leur performance de 1999 et, cette fois-ci, renverser la vapeur en leur faveur. Devant  environ, les joueurs du FCM Vire-Saint-Germain sont pris en étau dès le début du match par des Niortais qui font le choix d'un pressing haut. Un quart d'heure difficile pour les locaux qui parviennent à faire déjouer les professionnels et à se procurer les meilleurs occasions de la première mi-temps, à l'image de ce coup franc de Béranger Mesnilgrente (). La seconde mi-temps se déroule dans la continuité pour les Virois qui prennent le dessus sur leurs adversaires et se procurent des occasions franches. Voyant sa formation apathique, Philippe Hinschberger fait sortir du banc Ouadah et Bossis, pour redonner de l'allant à son attaque. Coaching payant car contre le cours du jeu, le premier sert le deuxième qui ouvre le score pour les Chamois (). Abattus mais pas résignés, les Virois n'ont pas le temps de tergiverser et égalisent quatre minutes plus tard, grâce à un lob astucieux de Patrick Labbé (). Niort appuie alors sur l'accélérateur pour forcer la décision mais face à eux, les coéquipiers d'Olivier Lemarié ne lâchent rien pour emmener les professionnels en prolongations. Malgré des décisions arbitrales en leur défaveur, les Virois tiennent. Alors qu'ils pensent avoir fait le plus dur, les Normands se font piéger dans le temps additionnel par Bossis (+2). Un scénario si cruel pour des Virois qui méritaient bien mieux...FCM Vire-Saint-Germain : Geffroy - O. David, Thouroude, Leprince, Mesnilgrente (Barbier, ) - Lemarié, Cioloboc (Diakité, ), Courteille, Moineaux (Bertin, ) - Labbé, Mocques. Entraîneur : Stéphane David. Chamois niortais FC : Landais - Foulon, Piton, Safanjon, Rol - Queiros, Garny, Facciuto, Bangoura (Dissa, ) - Benayen (Ouadah, ), Memin (Bossis, ). Entraîneur : Philippe Hinschberger.

2002-2003 : AF Virois 0-7 La Berrichonne de Châteauroux" Le rêve de l'AFV vire au cauchemar " (Ouest-France du 25/11/2002) Après Le Havre, Caen et Niort, c'est au tour de La Berrichonne de Châteauroux du président Michel Denisot, de se présenter au stade Pierre-Compte, dans le cadre du  tour. Une mission qui s'annonce périlleuse pour les Virois, mal en point en CFA 2 qui reçoivent alors le  de Ligue 2. Et contrairement aux affiches précédentes, le suspens n'est que de courte durée, ce samedi 23 novembre 2002. Seize minutes exactement avant que Frédéric Gillot ne trompe Noam Geffroy, son propre coéquipier et dernier rempart virois. En dépit d'une réaction, assez timide, l'AFV encaisse un deuxième but rapidement, qui est l'œuvre du Castelroussin Dujeux (). Malgré un début de seconde période de meilleure facture, Dossevi enterre les espoirs des joueurs du Bocage avec un troisième but () suivi d'un quatrième par Roudet, une minute plus tard (). Clément (), Roudet pour un doublé () et Paul () alourdissent le score en faveur de la formation de Thierry Froger. La rencontre se termine sur un score lourd de 0-7, au grand désespoir des  qui avaient garni les tribunes de Pierre-Compte et qui rêvaient d'un exploit.AF Virois : Geffroy - Esneu, Thouroude, Leprince, Bertin (Mesnilgrente, ), Gillot (O. David, ) - Lemarié, Danjou (Houlette, ), Cioloboc -Moineaux, Mocques. Entraîneur : Stéphane David. La Berrichonne de Châteauroux : Roche - Dujeux, Di Bartoloméo, Morestin, Giraudon - Paul, Beneforti, Clément, El Hajjam (Jeannel, ) - Deschamps (Roudet, ), T. Dossevi. Entraîneur : Thierry Froger.

2017-2018 : AF Virois 0-1 FC Chambly Oise" Une élimination avec les honneurs " (La Voix Le Bocage du 16/11/2017) Quinze ans après leur dernière grande épopée et leur défaite face à Niort, l'AFV se hisse de nouveau au  tour. Sur leur route, se dressent les joueurs du FC Chambly Oise, pensionnaires de National. Bien qu'évoluant en Régional 1 (ancienne Division d'honneur), soit trois niveaux en dessous de leurs adversaires, les hommes de Cédric Hoarau réalisent une prestation de qualité, devant un peu moins de  qui se déplacent à Pierre-Compte, malgré des conditions dantesques en ce samedi 11 novembre 2017. Solides en défense, les coéquipiers d'Axel Flucher se procurent  les meilleures occasions d'une première mi-temps, hachée par de nombreuses fautes et des approximations techniques en raison des trombes d'eau qui s'abattent sur la cité viroise. En seconde période, Chambly revient avec de meilleurs intentions annihilées, cependant, par l'exclusion de Pinteaux (). Un rouge de l'espoir pour les Virois qui reprennent les commandes du match qui va alors basculer en deux temps : l'un des projecteurs du stade tombe en panne, obligeant les acteurs à rejoindre les vestiaires pendant quinze minutes. À la reprise, la sentence est double avec l'ouverture du score des visiteurs par Henry (). Jetant leurs dernières forces dans la bataille, les onze virois pensent l'exploit possible lorsqu'ils parviennent à égaliser au bout du temps additionnel, mais le but est refusé pour un hors-jeu peu évident (+4). L'AFV tombe avec les honneurs et sort de la coupe de France, frustrée et déçue. Pour la petite histoire, Chambly parviendra à se hisser jusqu'en demi-finale de cette coupe de France, édition 2017-2018, chutant face aux Herbiers (National, 0-2).AF Virois : Bezannier - Flucher, Ferron, Marie (Boussaud, ), Cosnard - Roger, N'Zigou, Enukidze (Saussaye, ), Lamrabette - Sylla (Touret, ), Burnouf. Entraîneur : Cédric Hoarau. FC Chambly Oise : Pinoteau - L. Doucouré, Pinteaux, Seck, Padovani - Rodrigo (Héloise, ), Henry, Loriot (Kinkela, ), Montiel - Popelard, Lebon (G. Doucouré, ). Entraîneur : Bruno Luzi.

2019-2020 : AF Virois 0-3 FC Versailles 78" Coupe de France : Et si... " (La Voix Le Bocage du 12/12/2019) Après la désillusion Chambly, l'AF Virois version 2019-2020 qui évolue désormais en National 3, hérite d'un tirage abordable pour ce  tour avec la réception du FC Versailles 78, évoluant au même niveau mais en tête de sa poule en Île-de-France. Pourtant sur le terrain, en ce dimanche 8 décembre 2019, les Franciliens vont très vite montrer leur supériorité malgré une première alerte viroise et ce tir sur le poteau d'Arthur Dallois (4'). Trois minutes plus tard, Akassou ne se fait pas prier pour tromper Louis Deschateaux, le dernier rempart local (7'). Peu inspirés, les joueurs de Cédric Hoarau peine à pratiquer leur jeu habituel et se font punir par Akassou, qui va de son doublé, après une perte de balle préjudiciable (25'). Malgré quelques timides occasions en seconde période et sur un terrain rendu difficile par la pluie, Akassou enterre définitivement les espoirs de tout un club et des  présents au stade, en s'offrant un triplé (67'). Une défaite logique mais les Virois peuvent être fiers de leur parcours avec les éliminations, notamment du FC Saint-Lô Manche, de l'AS Cherbourg ou encore de l'AS Montlouis (Indre-et-Loire). Mais pour voir à nouveau les 32es de finale, il faudra encore patienter.AF Virois : Deschateaux - Flucher, Ferron, Hébert (Kiniffo, ), Bertaux - Debaecker, Boucaud (N'Zigou, ), N'Tolla, Enukidze (Perrier, ) - Burnouf, Dallois. Entraîneur : Cédric Hoarau. FC Versailles 78 : Caraux - N'Ziengui, Gassama, Durand de Gevigney, Goncalves - Berkak, Lacen, Perez - Malpon (Kheche, ), Akassou (Traoré, ), Louvet (Bouillet, ). Entraîneur : Youssef Chibhi.

2020-2021 : FC Rouen 1899 3-0 AF Virois" L'AF Virois cale contre le FC Rouen " (La Voix Le Bocage du 11/02/2021) C'est un  tour particulier qui s'offre à l'AF Virois, en ce dimanche 7 février 2021. En effet, les championnats sont à l'arrêt en raison de la crise sanitaire qui sévit en France et dans le monde : les incertitudes liées à la poursuite des autres compétitions de football sont grandes. Toutefois, il est décidé de poursuivre l'édition 2020-2021 de la coupe de France jusqu'à son terme. Ainsi, les  et  tours sont décalés à janvier, ce qui entraine un décalage du  tour et des 32es. Par ailleurs, le format est inédit puisque les amateurs et les professionnels jouent séparément jusqu'aux 16es de finale. Enfin, les Virois retrouvent dans les rangs adverses, une vieille connaissance, en la personne de leur ancien buteur, Arthur Dallois. Opposés donc à un club mythique de Normandie, le FC Rouen 1899 évoluant alors en National 2, les joueurs de l'AFV bien que méritants doivent s'incliner sur le score de 0-3. Dans un stade Robert-Diochon à huis clos, les Diables rouges font rapidement respecter la logique et la division d'écart par Diarra (). Limités, les Virois peinent à mettre en danger Baltus, le portier local. Tout en maîtrise, les Rouennais doublent la mise en seconde période par Barthélémy qui profite d'une bévue de la défense (53'), avant de tuer le suspens en fin de partie grâce à une frappe lointaine d'Abdelmoula (+3). Une issue logique pour la troupe de Cédric Hoarau mais riche d'enseignements pour les saisons à venir.FC Rouen 1899 : Baltus - Ouada, Sanson, Burel, Bassin (Haise, ) - Benzia (Abdelmoula, ), Berrezkami, Diarra - Barthélémy, Grain (Dallois, ), Djoco (Salhoune, ) . Entraîneur : David Gicquel. AF Virois : Deschateaux - Flucher, Ferron, Kiniffo, Lecarpentier (Voivenel, ) - N'Zigou, Hébert (Enukidze, ), Charlier, Debaecker (Perrier, ), Suriam - Lamrabette (Baltazar de Almeida, ). Entraîneur : Cédric Hoarau.

Personnalités liées au club

Historique des entraîneurs

Historique des présidents

Bilan saison par saison 

Légende :

Effectif actuel

Bibliographie 
 Jacques Simon, Un siècle de football normand, Éditions Charles Corlet, Bayeux, 1998 
 

Club de football fondé en 1962
Club de football en Normandie
Sport dans le Calvados
Vire